Сусула има више значења:

 Сусула (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сусула (Текит), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику